een lacterend vrouwtjesdier dat haar melk (ook) geeft aan jongen van (een) andere moeder(s)
 een vrouwtjeskonijn
 het beroep min, een vrouw die één of meer kinderen van anderen zoogt, en eventueel in dienst wordt gehouden als kinderjuffrouw.